Plaats in Indonesië
 Sukanegara (Gunung Kencana), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Sukanegara (Bulok), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Sukanegara (Pesisir Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Sukanegara (Tanjung Bintang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Sukanegara (Jonggol), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Sukanegara (Lahat), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukanegara (Madang Suku II), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra